Karaoel (kraj Krasnojarsk) - plaats in de kraj Krasnojarsk, Rusland
 Karaoel (district Bogorodski) - plaats in de kraj Kirov, Rusland
 Karaoel (district Kotelnichski) - plaats in de kraj Kirov, Rusland
 Karaoel (district Kumyon) - plaats in de kraj Kirov, Rusland
 Karaoel (kraj Perm) - plaats in de kraj Perm, Rusland
 Karaoel (kraj Tambov) - plaats in de kraj Tambov, Rusland